

Geologia 
 Surge piroclastico – flussi di materiale piroclastico che si formano nel corso di alcune eruzioni esplosive nei quali la fase gassosa è più abbondante di quella solida.
 Surge glaciale – evento di breve durata in cui un ghiacciaio può muoversi a velocità fino a 100 volte superiori a quella normale.

Altro 
 Surge o pompaggio – modo di funzionamento di un turbocompressore.
 Surge – personaggio della Marvel Comics, componente dei New X-Men.
 Lt. Surge – personaggio della serie Pokémon
 The surge – operazione militare di dispiegamento di truppe, disposta da George W. Bush nel 2007, durante la guerra in Iraq, il cui modello è assurto a dottrina militare neocon
Surge – Bevanda di Coca Cola Company